Дибба — топоним. Может означать:

 Дибба — регион.
  — город в Омане.
  — город, полуэксклав эмирата Шарджа.
 Дибба-эль-Фуджайра — город в эмирате Эль-Фуджайра.

Фамилия 
 Дибба, Шериф Мустафа (1937—2002) — гамбийский политик.